Luigi Sbaiz – militare italiano
 Nello Sbaiz – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano